Экономика Баку охватывает вопросы, связанные с экономикой города Баку, столицы Азербайджана. Исторически Баку был центром экономической жизни страны, потому что он расположен на побережье Каспийского моря.

Промышленность 
В январе-ноябре 2017 года промышленное производство составило 29,9 миллиарда манатов или на 3,7 процента меньше, чем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Производство продуктов питания в обрабатывающей промышленности увеличилось на 2,0 процента, производство напитков — на 23,4 процента, текстильная промышленность — на 9,9 процента, в швейная промышленность — на 10,3 процента, производство кожаных изделий и, обуви — на 61,3 процента, производство бумаги и картона — на 27,9 процента, химическое производство — на 44,7 %, производство фармацевтической продукции — в 2,6 раза, производство резиновых и пластмассовых изделий — на 8,4 %, производство строительных материалов — на 18,1 %, металлургическая промышленность — на 5,1 %, производство электрооборудования на 14,1 %, машиностроение и производство материалов — на 47,1 % , производство мебели на 37,9 %, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, спортивное и медицинское оборудование на 30,1 %.

Объём производства увеличился на 24,3 процента в секторе распределения и поставки электроэнергии, газа, пара, водоснабжения, переработки и переработки отходов на 20,9 процента.

Большая часть промышленной продукции была отправлена потребителям, по состоянию на 1 декабря 2017 года конечный продукт на складах промышленных предприятий составил 181,9 млн манатов с учетом резервов прошлых лет.

В январе-ноябре 2017 года на 12331,2 млн. Манатов или на 3,35 % меньше средств, чем в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, были направлены на капитальные активы. На строительно-монтажные работы было использовано 8841,9 млн манатов или 71,7 % средств, направляемых на основные средства.

Горнодобывающая индустрия

Общая стоимость производства в горнодобывающей промышленности снизилась на 3,6 процента по сравнению с январем-ноябрем прошлого года и составила 24,4 миллиарда манатов.

81,5 процента промышленного производства было произведено в горнодобывающем секторе, 16,2 процента в обрабатывающей промышленности, 1,6 процента в секторе производства, распределения и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,7 % в секторе водоснабжения, переработки и переработки отходов.

Добыча сырой нефти, основного продукта месторождения составила 34,9 млн. Тонн, добыча природного газа составила 16,6 млрд. Куб метров.

Добыча нефти в горнодобывающем секторе снизилась на 6,2 процента, а коммерческая добыча газа снизилась на 2,2 процента.

Основные виды продукции, производимой в горнодобывающей промышленности

Общая стоимость производства на месторождении нефти составила 2469,2 миллиона манатов, снизившись на 9,2 процента по сравнению с январем-ноябрем прошлого года. Производство бензина увеличилось на 4,7 %, нефтяного кокса — на 6,8 %, производства битума на 22,7 %, смазочного масла — в 3,7 раза, а производство дизельного топлива — на 20 %, производства мазутного мазута на 42,6 %, белого вазелина 6,9 %.

Основные виды продукции в области добычи нефти

Производственная отрасль

В январе-ноябре 2017 года обрабатывающая промышленность производила товары общим объёмом 4843,7 миллиона манатов и предоставляла промышленные услуги.

Динамика производства

Строительство 
Строительство нового кампуса Бакинской высшей нефтяной школы, нового административного здания Наримановского районного суда, моста в районе Пираллахи, солнечной электростанции «Пираллахи», индустриального парка Балаханы, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, дороги Пиршаги-Новханы, автомагистрали Бинагады-Новханы — Джорат завершилось в январе-ноябре 2017 года в Баку.

12331,2 миллиона манатов или на 3,3 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года было направлено на капитальные активы всех финансовых источников для развития экономической и социальной сфер города в январе-ноябре 2017 года.

Государством было инвестировано 35,1 % от общего капитала, а 64,9 % принадлежали негосударственным инвесторам.

На строительные работы было израсходовано 71,7 % средств, направляемых на основные средства.

Стоимость строительных работ, выполненных строительными компаниями в январе-ноябре 2017 года

Транспорт 
По данным на январь-ноябрь 2017 года грузовые перевозки автомобильным транспортом увеличились на 1,6 процента по сравнению с предыдущим годом и составили 5,3021,2 тыс. Тонн. Также пассажирские перевозки увеличились на 0,1 % и составили 623024,1 тыс. пассажиров.

Количество пассажиров, использующих услуги метро, увеличилось на 5,3 процента по сравнению с предыдущим годом и составило 207,6 млн.

Деятельность метрополитена

Потребительский рынок 
В январе-ноябре 2017 года стоимость проданных товаров и услуг на потребительском рынке Баку для удовлетворения потребностей населения увеличилась на 2,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 21964,1 миллиона манат.

95,6 процента от общей стоимости реализованных товаров и услуг составляли негосударственный сектор, стоимость оборота розничной торговли и платных услуг в этой области увеличилась на 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 21001,3 млн манат.

Основные показатели потребительского рынка

Объём услуг, оказываемых информационно-коммуникационными учреждениями населению, администрациям и организациям, увеличился на 4,5 процента в январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1486364,4 тыс. манатов.

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономической и социальной сферах города в январе-октябре 2017 года увеличилась на 6,7 % по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 782,9 манат.

См. также 
 Экономика Азербайджана

Примечания